Schömer ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Schoemer	(1881–1962), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Josef Schömer (1867–1942), österreichischer Architekt und Baumeister